Bella Cup 2018 – tenisowy turniej ITF kategorii ITF Women’s Circuit w sezonie 2018 z cyklu Bella Cup rozgrywany w dniach 25 czerwca–1 lipca 2018 roku w Toruniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 25 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

Bella Cup
2018 w tenisie ziemnym
2018 w polskim sporcie